

België 
Drie Fonteinen, een plaats in de Belgische stad Vilvoorde
Domein Drie Fonteinen, een park in die plaats
Dry Borren, een voormalig jachtslot in Oudergem
3 Fonteinen, een Belgische geuzestekerij en brouwerij te Beersel

Frankrijk
Abdij Trois-Fontaines, een voormalig klooster in Trois-Fontaines-l'Abbeye
Trois-Fontaines-l'Abbaye, een dorp gegroeid rond dat klooster
Troisfontaines-la-Ville, een gemeente in de Haute-Marne
Troisfontaines, een gemeente in de Moselle

Italië 
Abdij Tre Fontane, een trappistenabdij, gelegen in Rome 
Tre Fontane (bier), een trappistenbier, gebrouwen in dezelfde abdij